

Toponymes

Whapmagoostui (municipalité de village cri) au Québec
 Whapmagoostui (terre réservée crie) au Québec

Autres 
 Première nation de Whapmagoostui, bande indienne au Canada

Homonymie de toponyme